Серге́й Иване́нко: Иваненко, Сергей Викторович (род. 1959) — российский политический деятель, член партии «Яблоко».
 Иваненко, Сергей Игоревич (род. 1953) — советский и российский религиовед, философ.